Серге́й Никола́евич Во́лков (род. 29 декабря 1951, Москва) — советский и российский учёный в сфере землеустройства, экономики землепользования и земельного кадастра. Профессор, академик РАСХН (2007) и РАН (2013), доктор экономических наук, ректор ФГБОУ ВПО «Государственный университет по землеустройству».

Биография 
Родился в Москве 29 декабря 1951 года.

В 1974 году с отличием окончил Московский институт инженеров землеустройства по специальности «землеустройство». Работал ассистентом, доцентом кафедры землеустроительного проектирования (1974—1983), деканом (1983—1987) землеустроительного факультета, проректором по учебной работе (1987—1997) МИИЗ (с марта 1992 года — ГУЗ). С 1997 по 2021 год — ректор ФГБОУ ВПО «Государственный университет по землеустройству», одновременно заведующий кафедрой землеустроительного проектирования (с 1990).

В 1977 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему «Оптимальное планирование и проектирование использования земельных угодий в условиях водной эрозии почв (на примере хозяйств Центрально-Чернозёмной зоны)». В 1979 году ему присвоено учёное звание доцента по кафедре землеустроительного проектирования МИИЗ.

В 1986 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук на тему «Экономическая эффективность внутрихозяйственного землеустройства (теория и методика)». 

С 1997 года по 2021 год являлся председателем УМО вузов РФ по образованию в сфере землеустройства и кадастров, которое включает 80 вузов страны и 14 ассоциированных членов из других стран, одним из авторов Госстандартов, основных образовательных программ, примерных учебных планов и программ по специальностям землеустройства, которые используются в настоящее время в российских вузах,.

Президент Некоммерческого партнёрства «Национальный союз землеустроителей» (с 2012 года), президент Союза комплексного проектирования и землеустройства сельских территорий (с 2006 года). Президент Российского общественного объединения экономистов-аграрников. Является членом НПС по энергосберегающему земледелию Министерства сельского хозяйства РФ, а также входит в Совет по аграрной политике и Межведомственный совет по присуждению премии Правительства РФ по науке и технике. 

Член редколлегий журналов «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель», «Кадастр недвижимости», «АПК: экономика, управление», «Кадастровый вестник», «Экономика сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий», «Образование. Наука. Научные кадры», «Вестник экономистов-аграрников», «Агропродовольственная политика России», «Агроэкологический журнал», «Сбалансированное природопользование».

Соавтор федеральных законов «О землеустройстве», «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Научная деятельность 

Научные труды Волкова внесли значительный вклад в агроэкономическую науку, помогли внедрить автоматизированную систему проектирования землеустройства, что позволило сформировать новое направление в сельскохозяйственной науке «Экономика землеустройства».

Волковым были разработаны теория эффективного землеустройства и графический метод, с помощью которого можно довольно точно планировать урожайность с/х культур; установлено влияние землеустроительных мероприятий в комплексе на экономическую эффективность аграрного производства.

Под руководством Волкова и его непосредственном участии в производство внедрены методики:
 эколого-хозяйственного зонирования территории;
 комплексной агроэкологической оценки земель;
 использования данных агроэкологической оценки земель при землеустроительном проектировании;
 межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства;
 система автоматизированного землеустроительного проектирования.

Научно-методические разработки Волкова лежат в основе учебного процесса аграрных вузов России.

Подготовил 33 докторов и кандидатов экономических наук, руководитель свыше 130 дипломных проектов. Всего Волковым опубликовано 720 научных работ общим объёмом более 2300 печатных листов.

Основные работы 
 Экологические основы рационального землепользования. — М., 1994 (в соавт. с А. А. Варламовым и др.);
 Научные основы землеустройства (1995);
 Экономика землеустройства: учебник. — М.: Колос, 1996.
 Землеустроительное проектирование (1997);
 Землеустройство в условиях земельной реформы (экономика, экология, право) (1998);
 Землеустроительное проектирование и организация землеустроительных работ (1998);
 Вехи российского землеустройства: время, события, люди. — М.: ГУЗ, 2000 (в соавт. с Н. В. Комовым и др.);
 Пособие по землеустройству: практическое руководство / Рос. н.-и. и проект.-изыскат. ин-т зем. ресурсов. — М., 2001 (в соавт. с Н. В. Комовым и др.);
 Землеустройство. Т. 1—9. — М.: Колос, 2001—2009;
 Схема землеустройства административного района: практическое пособие / Рос. н.-и. и проект.-изыскат. ин-т зем. ресурсов. — М.: Юнипресс, 2002 (в соавт. с Н. В. Комовым и др.);
 Энциклопедия кадастрового инженера: учебное пособие для вузов. Вып. 1. — М.: Кадастр недвижимости, 2007 (в соавт. с М. И. Петрушиной и др.);
 Правовое и техническое регулирование отношений при проведении землеустройства сельских территорий: учебно-практическое пособие. — М., 2010;
 История землеустройства в России: опыт тысячелетия. — М., 2011 (в соавт. с Е. С. Киевской и И. И. Широкорад);
 Землеустройство: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 120700 — «Землеустройство и кадастры» / Гос. ун-т по землеустройству. — М.: ГУЗ, 2013;
 Государственный университет по землеустройству. История и современность.1779-2014: 235 лет со дня основания. — Изд. 2-е, доп. — М.: ГУЗ, 2014 (в соавт. с И. И. Широкорад и др.);
 Профессора и доктора наук в области землеустройства и земельного кадастра: биографический справочник. — М.: ГУЗ, 2014 (в соавт. с М. П. Буровым и В. А. Косинским);

Награды и звания 
 Государственные
 1997 — Медаль «В память 850-летия Москвы».
 1997 — Почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
 1999 — Нагрудный знак «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» за достижения в подготовке кадров для землеустроительной службы страны.
 2001 — Орден Почёта.
 2006 — Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
 2013 — Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования за комплекс учебных и учебно-методических изданий «Научно-образовательное и кадровое сопровождение землеустройства и земельно-кадастровой деятельности в новых социально-экономических условиях развития Российской Федерации».
 2013 — Орден Дружбы — «За большой вклад в социально-экономическое развитие района и многолетнюю добросовестную работу».
 2014 — Медаль «Дружба».
 2020 — Орден Александра Невского (8 июня 2020 года) — за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.
Региональные
 12 мая 2004 г. — Знак отличия «За заслуги перед Московской областью» (постановление губернатора Московской области Б. В. Громова № 87-ПГ от 12.05.2004).
 26 мая 2009 г. — Знак Губернатора Московской области «За полезное» за многолетнюю плодотворную деятельность, большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Московской области, подготовку квалифицированных кадров и в связи с 230-летием со дня образования Университета.
 12 декабря 2011 г. — Медаль ордена Ивана Калиты (Постановление Губернатора Московской области № 160-ПГ от 12.12.2011 за подписью Губернатора Московской области Б. В. Громова).

Ведомственные
 22 мая 2009 г. — Золотая медаль Министерства сельского хозяйства РФ «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» (приказ № 63 от 22.05.2009).
 10 сентября 2009 г. — Медаль «За укрепление боевого содружества» за активное участие в организации взаимодействия с Вооруженными Силами Российской Федерации, высокие показатели в профессиональной деятельности, проявленные при этом старание, усердие и разумную инициативу (приказ Министра обороны РФ А. Э. Сердюкова от 10.09.2009 № 1115-лс).
 27 апреля 2012 г. — Знак отличия (медаль) Федеральной службы государственной статистики «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года» (приказ № 204 от 27.04.2012 за подписью руководителя А. Е. Суринова; медаль № 004777).
 2012 — Звание «Почётный работник агропромышленного комплекса России» за активную общественную работу и многолетний труд.
 2018 — Нагрудный знак «10 лет Росреестру».
 2019 — Звание «Почётный работник Росреестра».

Церковные
 6 июня 2001 г. — Орден Преподобного Сергия Радонежского II степени за труды по воссозданию домовой церкви Святых равноапостольных Константина и Елены при Государственном университете по землеустройству (награжден Патриархом Московским и всея Руси Алексием II).
 25 мая 2004 г. — Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени к трудам и в связи с 225-летием Государственного университета по землеустройству (награжден Патриархом Московским и всея Руси Алексием II).
 25 мая 2009 г. — Орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского II степени во внимание к усердным миссионерским трудам и в связи с 230-летием ГУЗ (грамота Патриарха Московского и всея Руси № 55 от 25.05.2009).
 29 декабря 2011 г. — Медаль святителя Митрофана, первого епископа Воронежского II степени (удостоверение № 121 от 29.12.2011 за подписью Митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия).

Прочие
 2000 — за заслуги в области развития землеустроительного производства было присвоено звание «Почётный землеустроитель России».
 2001 — Почётный академик Русской академии.
 18 мая 2004 г. — Медаль «Лауреат ВВЦ» (постановление Всероссийского выставочного центра № 24 от 18.05.2004, удостоверение № 457).
 19 мая 2004 г. — Серебряная медаль Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» (приказ № 76-нм от 19.05.2004 за подписью министра А. В. Гордеева).
 25 мая 2004 г. — Медаль Петра I РАЕН (Международной академии наук о природе и обществе) за заслуги в деле возрождения науки и экономики России.
 2004 — «Серебряный Константиновский почетный знак I степени» ГУЗа (№ 1)
 12 сентября 2005 г. — «Международная награда имени Сократа» Европейской Ассамблеи Бизнеса (ЕАБ) в рамках международной имиджевой программы «Лидеры XXI столетия» (laureate of the international Socrat`s Award, Certificate № 126, Oxford, England, 12.09.2005).
 8 ноября 2006 г. — Почетный знак Российской академии естественных наук «Рыцарь науки и искусства» (протокол № 6 от 8.11.2006).
 18 ноября 2006 г. — Национальная премия им. Петра Столыпина «Аграрная элита России» в номинации «За вклад в развитие новых технологий землеустройства» (удостоверение № 99).
 9—12 октября 2009 г. — Золотая медаль ВВЦ за разработку национальной системы подготовки кадров в области землеустройства и кадастров для АПК РФ (XI Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», диплом за подписью Е. Б. Скрынник и Ю. М. Лужкова).
 12 декабря 2011 г. — Знак отличия «Парламент России» (удостоверение № 908, Постановление № 22 от 12.12.2011 за подписью председателя Совета по общественным наградам Российской геральдической палаты).
 16 декабря 2011 г. — Звание «Почесний землевпорядник Украіни» («Почетный землеустроитель Украины») (знак и удостоверение № 1181 от 16.12.2011 за подписью главы земельного комитета Украины С. М. Тимченко).
 29 декабря 2011 г. — Почетный знак Российской академии естественных наук «Звезда академии II степени» (за подписью Президента Академии А. К. Романенко, главного ученого секретаря М. С. Бунина).
 29 декабря 2011 г. — Золотая медаль ВВЦ за разработку «Концепция национальной инновационной программы использования земель сельскохозяйственного назначения, её землеустроительное, правовое и экономическое обеспечение» (XIII Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», диплом за подписью Е. Б. Скрынник, С. С. Собянина).
 29 декабря 2011 г. — Памятная медаль «За труды в просвещении» (удостоверение за подписью председателя Комиссии М. М. Моисеева).
 29 декабря 2011 г. — Почетный нагрудный знак Государственного университета по землеустройству «За вклад в землеустройство» I степени (приказ № 554 л/с от 29.12.2011 за подписью проректора по учебной работе ГУЗ И. И. Широкорад).
 3 октября 2012 г. — Золотая медаль Всероссийского выставочного центра «Лауреат ВВЦ» (постановление № 20 от 03.10.2012).
 11—14 октября 2012 г. — Золотая медаль XIV Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» за разработку «Комплексное землеустройство и зонирование территории: инновационная и инвестиционная основа развития сельской экономики» (диплом за подписью министра сельского хозяйства Н. В. Федорова и мэра Москвы С. С. Собянина).
 9 октября 2013 г. — Золотая медаль и диплом ВВЦ за разработку «Всероссийский студенческий землеустроительный отряд как инструмент внедрения инновационных технологий в практику управления сельскими территориями» конкурса «За инновационные разработки в области сельскохозяйственной науки» (за подписью Министра сельского хозяйства Н. В. Федорова и мэра Москвы С. С. Собянина).
 14 июня 2015 г. — Международная награда (без номера) за качество «ESOR’s Quality Achivements Award 2015» (Золотая категория) в знак признания за выдающиеся заслуги, помощь и усилия по поддержанию и улучшению достижений в области управления качеством; вручена 14.06.2015 в Лондоне, Великобритания; свидетельство ESQR «Европейского общества исследований качества» за подписью исполнительного директора.

Избран почётным профессором Государственного университета по землеустройству, Хуачжунского аграрного университета Центрального Китая (1996), Казахского национального аграрного университета, Кыргызского национального аграрного университета им. К. И. Скрябина, Уральской государственной сельскохозяйственной академии; почётный доктор Белорусской сельскохозяйственной академии (2000) и Московского государственного университета геодезии и картографии.

Примечания

Литература 
 Сергей Николаевич Волков / В. В. Пименов, В. Н. Хлыстун и др. — М.: ЦНСХБ Россельхозакадемии, 2011. — 169 с.

Ссылки 
 
 
 Страница на официальном сайте ГУЗ
 Информация о С. Н. Волкове на официальном портале Россельхозакадемии
 Информация о С. Н. Волкове на официальном сайте Кафедры землеустройства Государственного университета по землеустройству

Экономисты СССР
Экономисты России
Экономисты XX века
Экономисты XXI века
Ректоры вузов Москвы
Полковники (Российская Федерация)
Почётные доктора вузов России
Авторы учебников экономики
Выпускники Государственного университета по землеустройству